Каравайка — птах родини Ібісові

 Каравайка — річка в Удмуртії (Росія), права притока Ушнетки

Див. також 
 Каравай